Kozuby peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kozuby, un village de la voïvodie de Łódź.
 Kozuby, un village de la voïvodie d'Opole.